Demetrio I puede referirse a:

 Demetrio I Poliorcetes, rey de Macedonia (294-288 a. C.), uno de los diádocos.
 Demetrio I Sóter, rey de Siria (162-150 a. C.).
 Demetrio I, rey de Bactriana (c. 200-180 a. C.).
 Demetrio I Starszy, duque de Bryansk (1356-79 y 1388-99).
 Demetrio I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla (1972-91).